Bad Girls (« mauvaises filles » en anglais) peut faire référence à :

Série télévisée 

 , titre original des Condamnées, série britannique diffusée du  au  sur .

Cinéma 

 , titre original de Belles de l'Ouest, film américain de Jonathan Kaplan sorti le  ;
 Bad Girls, film américain sorti en 1996 ;
 Bad Girls, film américain de  sorti en 2001 ;
 Bad Girls, film taïwanais de Seven Wong sorti le .

Littérature 

 , roman pour jeunes adultes de Cynthia Voigt publié le  ;
 , roman pour enfants de Jacqueline Wilson publié le .

Musique

Album 

 Bad Girls, album de Donna Summer sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

 , chanson de Doda présente sur l'album 7 pokus głównych sorti le  ;
 , chanson de Don Felder présente sur l'album  sorti en 1983 ;
 , chanson de Donna Summer présente sur l'album Bad Girls sorti le  ;
 , chanson de M.I.A. présente sur l'album Matangi sorti le  ;
 , chanson de Nanase Aikawa présente sur l'album Crimson sorti le  ;
 , chanson de Vanilla Ninja présente sur l'album Love Is War sorti le  ;
 , chanson de Westlife présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi